Viatcheslav Ivanovitch Ivanov (1866-1949), poète, philosophe, dramaturge et traducteur russe.
 Vyacheslav Ivanov (1938-), ancien sportif soviétique, pratiquant l'aviron dans la discipline du skiff.
 Viatcheslav Vsevolodovitch Ivanov (1929-2017), linguiste russe.